Dziesiąte zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2015/2016 odbyły się w norweskim Oslo. W konkursie drużynowym rozegranym 6 lutego zwyciężyli Słoweńcy, przed Norwegami i Japończykami. Polski zespół w składzie: Kamil Stoch, Andrzej Stękała, Dawid Kubacki, Stefan Hula zajął 6. miejsce. Kwalifikacje do konkursu indywidualnego przeprowadzone dzień wcześniej wygrał Hula, do konkursu indywidualnego awansowali wszyscy Polacy. Konkurs indywidualny, który miał zostać rozegrany 7 lutego, po skokach dwóch zawodników, w tym Bartłomieja Kłuska i kilkukrotnemu przekładaniu restartu zawodów przez jury ostatecznie odwołano z powodu silnego wiatru i mgły, a w jego miejsce zostanie rozegrany dodatkowy konkurs w Vikersund.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Oslo był Per Elias Kalfoss, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Gabrjel Gros, a jego asystentem – Werner Rathmayr.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs drużynowy

Klasyfikacje po zawodach w Oslo

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Oslo
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oslo
2016 w Norwegii